Ама́нда До́нохью (; родилась ) — английская актриса.

Биография 

Родилась в Лондоне в семье торговцев антиквариатом. Отец наполовину русский, наполовину ирландец, мать — уроженка Швейцарии.

Впервые на экране Аманда появилась в 1981 году, в клипах на песни группы Adam and the Ants, с солистом которой, Адамом Антом, у неё тогда был роман.

Актриса сыграла около полусотни ролей в кино и на телевидении, из которых самые заметные — в сериалах «Закон Лос-Анджелеса», «Ферма Эммердейл», комедии Тома Шедьяка «Лжец, лжец», картинах Кена Рассела «Пробуждение желаний» и «Логово белого червя».

В 1992 году Донохью благодаря роли в «Законе Лос-Анджелеса» стала обладательницей «Золотого Глобуса» как лучшая актриса второго плана мини-сериала или телефильма.

Донохью известна как активистка феминистического движения и убеждённая социалистка.

Фильмография

Награды и номинации 
1992 год:
 Золотой глобус: Победитель Лучшая женская роль второго плана — мини-сериал, телесериал или телефильм («Закон Лос-Анджелеса»)

1990 год:
 Сатурн: Номинация Лучшая актриса («Логово белого червя»)

Ссылки 

Актрисы телевидения Великобритании
Выпускники Центральной школы ораторского искусства и драмы